Баушингер, Иоганн (11 июня 1834, Нюрнберг — 25 ноября 1893, Мюнхен) — немецкий инженер-механик, специалист по испытанию строительных материалов. Открыл эффект, который назван в его честь эффектом Баушингера.
 Баушингер, Юлиус - астроном, сын Иоганна Баушингера.
 эффект Баушингера
 (2306) Баушингер — астероид главного пояса, назван в честь Юлиуса Баушингера.